Хироми Миякэ (, род. 18 ноября 1985 года, Ниидза, Япония) — японская тяжелоатлетка, выступающая преимущественно в весовой категории до 48 кг. Серебряный призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне и бронзовый призёр Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Карьера 
Тренируется под руководством своего отца . Хироми дебютировала на международных соревнованиях в 2002 году. В течение своей спортивной карьеры выступала в категориях до 48 и до 53 кг. Участвовала в четырёх Олимпиадах в категории до 48 кг: в 2004 году заняла 9 место, в 2008 — 6, в 2012 — 2, в 2016 — 3.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Хироми Миякэ на сайте IWF

Тяжелоатлеты Японии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года